Fins, een taal
FINS, Factory Interface Network Service, een netwerkprotocol 
Fins (Somme), een gemeente in het Franse departement Somme
Les Fins, een gemeente in het Franse departement Doubs
van, in of uit Finland